Club Atlético Central Córdoba puede hacer referencia a:

 Club Atlético Central Córdoba, club de fútbol de la ciudad de Rosario, Argentina.
 Central Córdoba, club de fútbol de la ciudad de Santiago del Estero, Argentina.
 Club Atlético Central Córdoba, club de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina.